Shinn ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Scovel Shinn (1871–1940), US-amerikanische Illustratorin und christliche Schriftstellerin
 George L. Shinn († 2013), US-amerikanischer Banker
 Milicent Shinn (1858–1940), US-amerikanische Psychologin 
 Sharon Shinn (* 1957), US-amerikanische Schriftstellerin 
 William Norton Shinn (1782–1871), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Shinn Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Shinn, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Shin (Begriffsklärung)
 Schin